«I Can't Give You Anything but Love» —en español: «No puedo darte nada sino amor»— es una canción interpretada por los cantantes estadounidenses Tony Bennett y Lady Gaga e incluida en su primer álbum dúo Cheek to Cheek (2014).

Siendo segundo sencillo de Cheek to Cheek.

Antecedente y composición 
Tony Bennett y Lady Gaga ser reunieron por primera vez en el backstage en 2011 después de haber realizado una interpretación de Nat King Cole "Orange Colored Sky", en el gala Robin Hood Fundation en Nueva York. A partir de entonces Bennett le preguntó a Gaga para cantar un dueto con él en su próximo álbum. Finalmente grabaron juntos "The Lady Is a Tramp" donde recibió el Grammy - Mejor álbum Jazz, Duets II, y posteriormente confirmó la colaboración del nuevo álbum jazz titulado Cheek to Cheek, en 2014. Aunque el proyecto estaba en desarrollo y los debates estaban teniendo lugar en septiembre de 2012, la grabación no se inició hasta la primavera de 2013, se retrasó por la cirugía de cadera de Lady Gaga y la cancelación de su exitosa gira The Born This Way Ball.

La grabación tuvo lugar más de un año en la ciudad de Nueva York, y contó con los mejores músicos de jazz asociados con ambos artistas. El cuarteto de Bennett estaba presente, incluyendo a los músicos Mike Renzi, Gray Sargent, Harold Jones y Marshall de madera, así como el pianista Tom Lanier. Junto con Evans, jazz trompeta y Brian Newman, un amigo de mucho tiempo y colega de Gaga, compuso en el álbum jazz basado Nueva York quinteto. saxo Tenor, Joe Lovano y flautista Paul Horn fueron también alistó como músicos. Las canciones fueron cosechadas a mano por Bennett y Gaga; seleccionaron pistas desde el Great American Songbook incluyendo "I Can't Give You Anything but Love", "It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)", "Sophisticated Lady "," Lush Life ", y la canción principal," Cheek to Cheek".

La versión de "I Can't Give You Anything but Love" en Cheek to Cheek tiene a Gaga y Bennett alternando versos junto con el piano, una sección de metales y tambores. Ella también alteró la letra para cantar "Gee, I'd like to say you're looking swell, Tony",  más tarde se vuelve a unir con la línea "Diamond bracelets won't work, doesn't sell, Gaga".

Lanzamiento y recepción 
"I Can't Give You Anything but Love" fue lanzado como segundo sencillo el 19 de agosto del álbum de Cheek to Cheek publicado en su cuenta de Twitter acompañado de la portada del sencillo.

Formatos 

 Descarga digital

Semanales

Véase también 
 Anexo:Discografía de Lady Gaga.
 Anexo:Canciones grabadas por Lady Gaga.
 Anexo:Premios y nominaciones de Lady Gaga.
 Anexo:Videografía de Lady Gaga.
 Anexo:Giras musicales de Lady Gaga.

Referencias 

Sencillos de Tony Bennett
Sencillos de Lady Gaga
Sencillos de 2014